Eidenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Eidenberger (* 1975), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer 

 Willi Eidenberger, österreichischer Kinderbuchautor 

Siehe auch:
 Eidenberg (Begriffsklärung)